Keith Wiggins (nascido em 1958, em Londres) é um dirigente de automobilismo inglês. 

Wiggins foi o fundador da equipe de Fórmula 3000 e Fórmula 1, Pacific Racing que teve sucesso na categoria-escola.

Na categoria principal do automobilismo mundial, disputou a Temporada de Fórmula 1 de 1994 e Temporada de Fórmula 1 de 1995. A Pacific Racing não pontuou em sua passagem pela Fórmula 1.

Ligação externa 

Pacific Racing na F1

Wiggins, Keith
Wiggins